A família Sousa Queirós (na ortografia arcaica Souza Queiroz) foi importante dinastia paulista de cafeicultores e políticos, de meados do século XIX até inícios do século XX. Entre seus membros, destacam-se:

Luís António de Sousa Queirós (1746-1819) – militar e proprietário de terras luso-brasileiro. Tornou-se conhecido como Brigadeiro Luís Antônio, homenageado com nome de avenida na capital paulista.
Ilídia Mafalda de Sousa Queirós, marquesa de Valença (1805-1877) – proprietária rural, casada com Estêvão Ribeiro de Resende, marquês de Valença. Dentre seus filhos, destacam-se os barões de Lorena e de Geraldo de Resende .
Francisco Antônio de Sousa Queirós, barão de Sousa Queirós (1806-1891) – proprietário rural e político brasileiro.
Vicente de Sousa Queirós, barão de Limeira (1813-1872) – proprietário rural, nobre e político brasileiro.
Maria Angélica de Sousa Queirós (c. 1845-1929) – proprietária rural homenageada com via batizada em seu nome, na capital paulista.
Luís Vicente de Sousa Queirós (1849-1898) – proprietário de terras e agrônomo brasileiro homenageado com a instituição Escola Superior de Agricultura Luís de Queirós.
 Paulina de Souza Queirós – benemérita homenageada por diversas entidades batizadas com seu nome, bem como com o Viaduto Dona Paulina, em São Paulo.
 Coronel Francisco Inácio de Sousa Queirós – militar conhecido pelo movimento chamado "Bernarda de Francisco Inácio".